Fefe bezeichnet:

 Fefe, Pseudonym von Felix von Leitner, deutscher Blogger und Softwareentwickler
 Féfé (* 1976), französischer Sänger
 Fefe Dobson (* 1985), kanadische Sängerin
 Fe’fe’, eine in Teilen Kameruns gesprochene Sprache
 Fefe (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers 6ix9ine, der aus Trinidad und Tobago stammenden Rapperin und Sängerin Nicki Minaj und des kanadischen Produzenten Murda Beatz